Amt Bergen steht für:

 Amt Bergen auf Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Amt Bergen-Land, Mecklenburg-Vorpommern
 Amt Bergen bei Celle, Niedersachsen
 Amt Bergen (Dumme), Niedersachsen
 Amt Bergen, alternativer Name für Amt Bornheimerberg, Grafschaft Hanau-Münzenberg, heute Hessen